Jiráskovo náměstí se nachází ve více městech:

 Ostrava
 Plzeň
 Praha
 Trutnov